Андрей Фаддеевич Бурьянов (25 ноября 1880 — 16 ноября 1919) — токарь по металлу, меньшевик, последователь Плеханова, депутат Государственной думы IV созыва от Таврической губернии.

Биография 
По сословной принадлежности происходил из крестьян Лебединской волости Лебединского уезда Харьковской губернии. Уроженец Лебедина. Родился в семье крестьянина Фаддея Ивановича Бурьяна и его жены Евдокии Николаевны. Начальное образование получил в домашних условиях. Работал токарем по металлу на «Азово-Черноморском заводе» в Бердянске Таврической губернии. Месячный заработок составлял более 100 рублей. Член РСДРП, меньшевик c 1904 года. В конце 1907 года арестован в Киеве за участие в южно-русской конференции РСДРП и принадлежность к партии, и приговорён Киевской судебной палатой к 2 годам тюремного заключения по обвинению по 2 части 132 статьи Уголовного Уложения. Отбывал срок в Киевском Централе. Освободился в мае 1910. Вскоре после освобождения женился на сельской учительнице из Бердянска Ефросиньи Антоновне Самойловой, знакомой ему по партийной работе. Ко времени выборов в Думу окончательно установился русифицированный вариант написания фамилии Бурьянов.

25 октября 1912 избран в Государственную думу IV созыва от общего состава выборщиков Таврического губернского избирательного собрания. Вошёл в состав социал-демократической фракции. Состоял в думских комиссиях: по народному образованию; для рассмотрения законопроекта о преобразовании полиции в империи; по запросам; о народном здравии; по рабочему вопросу. Устранён от работы Дум на 15 заседаний на основании статьи 38 закона об учреждении Государственной Думы. В 1913 году в Киеве был задержан, но отпущен вследствие депутатского иммунитета.

С осени 1913 года после раскола фракции стал беспартийным депутатом, не желая объединяться ни с большевиками, ни с меньшевиками. Выход из фракции в знак протеста против её раскола был горячо поддержан Г. В. Плехановым. Бурьянов — один из инициаторов создания группы «Единство». 24 января 1914 Бурьянов писал Плеханову, что после закрытия «Новой рабочей газеты» ему негде публиковать полемику с меньшевиками-ликвидаторами. Для этого он предложил издавать еженедельную (или раз в две недели) газету «Единство». Вышло три номера. Не хватало денег, возникали конфликты с поставщиками бумаги и владельцем типографии. В мае 1914 года у Бурьянова происходит первый нервный срыв, отягощённый туберкулёзом, полученным в тюрьме. 14 мая он пишет Плеханову: «…Я совершенно развинтился: ночью идёт кровь из носа; сегодня после Вашего письма нервничал до слёз. Довольно с меня. Найдутся сильнее меня, которые не заметят моего ухода из передовых постов… Мне теперь как раз пойти по дороге Малиновского…». В июле 1915 — марте 1916 года Бурьянов под влиянием Плеханова выступал в Думе за оборону. В 1914 году — меньшевик-партиец. Во время Первой мировой войны был близок к оборончеству. Весной 1916 года против Бурьянова возбуждены два дела по ст. 1534 Уложения за оскорбление отца и матери. По определению Сумского окружного суда по Лебединскому уезду от 23 августа 1916 года и Харьковской судебной палаты от 10 августа 1916 года производство этих дел прекращено в связи примирением сторон. В конце 1916 года вступил в Прогрессивный блок.

В феврале 1917 был на родине, в конце марта (в 20-х числах) 1917 года направил телеграмму Киевскому Совету рабочих депутатов с предложением требовать от Временного правительства «в интересах революции и демократического контроля» включения в него Г. В. Плеханова как министра без портфеля. 6 апреля 1917 года газета «Бердянские новости» сообщала, что находящийся в Бердянске депутат Государственной Думы А. Ф. Бурьянов не сможет выступить на митинге, так как из-за выступления в казармах Павловского полка «голоса он совершенно лишился». 12 апреля 1917 года Бурьянов, по сообщению местных газет, выехал в Петроград. Но до столицы он не доехал, в мае 1917 жена обратилась в Думу с просьбой предоставить Бурьянову отпуск, так как сам он подать заявление не может, находясь «на излечении в Харькове в губернской земской больнице в отделении душевнобольных». 5 сентября 1917 Бурьянов лично обратился в Думу из Бердянска Таврической губернии с сообщением о своей болезни и в связи с этим с просьбой о сложении депутатских полномочий и выходе из партии.

16 ноября 1919 года Бурьянов умер, по воспоминаниям семьи, от туберкулёза лёгких, но, судя по печати на свидетельстве о смерти, в психиатрическом отделении Харьковской больницы.

Семья 
 Жена — Ефросинья Антоновна Бурьянова, урождённая Самойлова (1889—1965), сельская учительница, впоследствии врач.
 Дочь — Елена (1913—1985), замужем за Героем Советского Союза (1942), подводником, капитаном 2-го ранга И. И. Фисановичем
 Сын — Всеволод (1915—2002), подводник, капитан 2-го ранга

Адреса 
 1915—1917 — Петроград, Суворовский проспект 37, кв. 4.

В искусстве 
Упоминается в «Марсельезе оборонцев», пародийном произведении рабочего И. С. Логинова на мотив Рабочей Марсельезы, популярном в кругах эсдеков-интернационалистов во время Первой мировой войны:

 Вставай, подымайся, эсдек-патриот,
 Вставай на врага-иноземца
 И бей пролетария-немца.
 Вперёд, вперёд, вперёд!

 Так кричат сам Георгий Плеханов,
 Гендерсон, Биссолати и Гед,
 В Государственной думе Бурьянов
 Подпевает им дружно в ответ: (повтор припева)

Литература 
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии. Четвёртый созыв. М., 1913. c. 323.
 Четвертая Государственная дума. Портреты и биографии. — Санкт-Петербург: издание Н. Н. Ольшанскаго, 1913. С. 31.
 4-й созыв Государственной думы: Художественный фототипический альбом с портретами и биографиями. СПб., 1913. Табл. 36.
 Николаев А. Б. Бурьянов Андрей Фаддеевич // Государственная дума Российской империи: 1906—1917. (ред. Иванов Б. Ю., Комзолова А. А., Ряховская И. С.) Москва. РОССПЭН. 2008. с. 73.

Архивы 
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 9. Дело 109.

Примечания 

Члены Государственной думы Российской империи IV созыва
Меньшевики
Члены фракции социал-демократов
Душевнобольные